Наполитано — фамилия. Известные носители:
 Наполитано, Данило (род. 1981) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик
 Наполитано, Джанет (род. 1957) — американский политик
 Наполитано, Джорджо (род. 1925) — итальянский политик, президент Италии (2006—2015).
 Наполитано, Марио (1910—1995) — итальянский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ с момента учреждения звания (1953 г.).
 Наполитано, Умберто (род. 1947) — итальянский певец и композитор
 Паппо, настоящее имя Норберто Наполитано (1950—2005) — аргентинский музыкант